HTK steht als Abkürzung für:

 Hochtemperaturkorrosion, ein chemischer Vorgang
 Höhentiefkern, siehe Tiefdruckgebiet #Thermisches Tiefdruckgebiet: Bodentief, Höhentief
 Hydrothermale Karbonisierung, chemisches Verfahren

Abkürzung